Quilo Martínez. Poeta, periodista y profesor nacido en Santa Cruz (Chile) en 1945. Analista de medios de comunicación, ha publicado diversos libros y trabajos sobre la publicidad, la manipulación de la información, el lenguaje de los medios, tanto en catalán como en castellano. 
Su obra poética está marcada por el exilio, la nostalgia y la realidad de los pueblos de América Latina. Destacados artistas de su país han musicado obras suyas, entre otros el grupo Illapu (Yo borraré esta página) y la folklorista Edith Espinoza (Tonadas del alma). 
Radicado actualmente en Sabadell, Barcelona, es cofundador del grupo poético “Papers de Versàlia”.

Obra 
“Introducción al periodismo”. Ed. Escola Pia de Terrassa, Tarrasa (Barcelona) 1986. 
 “Els mitjans de comunicació”. EUMO Editorial, Estudis Universitaris de Vic Col·lecció “Senderi”, Vich 1993. 
 “La influència de la publicitat”. EUMO Editorial, Estudis Universitaris de Vic Col·lecció “Senderi”, Vich, 1994. 
“Aprenguem a llegir la publicitat”. EUMO Editorial, Estudis Universitaris de Vic, Vich, 1996
"Els anuncis de la premsa. El món de la publicitat i la propaganda". EUMO Editorial, Estudis Universitaris de Vic, Vich, 2004. 
 "Entreteniments per la Pau i la Solidaritat". Edita Lliga dels Drets dels Pobles con la colaboración de la Diputació de Barcelona. 1ª edición 1990. 
 "Entreteniments per descobrir Amèrica". Edita Lliga dels Drets dels Pobles con la colaboración de la Diputació de Barcelona. 1991. 
 "Entreteniments per un món diferent". Edita Lliga dels Drets dels Pobles con la colaboración del Comissionat per a Actuacions Exteriors de la Generalidad de Cataluña. 1996. 
 "Coneguem Calassanç". Edita Escola Pia de Catalunya, Barcelona 1992. 
 "Para conocer a Vicenta María". Edita: Religiosas de María Inmaculada, Roma, Italia 1993. Barcelona, España 1993.

En su obra poética destacan: 
 “Cinematográfica”. Valparaíso, Chile, 1972. 
 “Cuatro aproximaciones para Coro y Orquesta”. Valparaíso. Chile, 1973. 
“¡Ay amigo de Greda!”. Cuadernos de Poesía. Santiago, Chile 1973. 
“Los generales latinoamericanos han muerto”. Agermanament / Lliga dels Drets dels Pobles, Barcelona 1978. 
“Cabalgando otros paisajes”. Abadia Editors, Col·lecció Lluerna. Saldes, Gerona 2004 
“Tiempo inestable”. Papers de Versàlia, Colección Zona Blanca. Sabadell (Barcelona), 2006
“Para quedar en paz”. Papers de Versàlia, Colección Zona Blanca. Sabadell (Barcelona), 2011

Nacidos en Santa Cruz (Chile)
Poetas de Chile